Mengpaneel, een apparaat voor het mengen van audio- of videosignalen
 Mixer (keukengereedschap), een apparaat voor het mengen en opkloppen van etenswaar
 Mixer (frequentie), een elektronisch onderdeel om een signaal om te zetten naar een andere frequentie
 Mixer (dans), een bepaald type groepsdansen
 Mixer (website)